Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Roermond in de provincie Limburg.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Herten
 Lijst van burgemeesters van Maasniel
 Lijst van burgemeesters van Swalmen

 
Roermond